Чарльз Палмер:
 Палмер, Чарльз (1930—2001) — английский мастер боевых искусств.
 Палмер, Чарльз (1869 — ?) — британский стрелок, чемпион и призёр Олимпийских игр.